Ганс Кох — німецький богослов, педагог, військовик, розвідник, сотник УГА;
 Ганс Кох — німецький адвокат, учасник операції «Валькірія».

Сторінки зі списками однофамільців-тезок